Arduino Forgiarini – militare italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Gianni Forgiarini – fumettista italiano noto come Gianni Grugef
 Tullio Forgiarini – scrittore lussemburghese